Культпросвет — десятый студийный альбом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой». Альбом завершает собой трилогию «Агитпоп».

История альбома 
Альбом появился в продаже 1 сентября 2009 года, однако в Интернете (а именно в соцсетях «Круги» и «Facebook») его можно было скачать с 24 августа в двух вариантах: с битрейтом 192 или 320 килобит в секунду. Лидер группы Сергей Михалок заявил изданию «Хартия’97»: «Если у какого-то меломана проблема с деньгами, то он может скачать „Культпросвет“ бесплатно или заплатить 10 рублей — за это мы тоже будем благодарны. А какой-нибудь олигарх может кинуть на наш счёт тысячу долларов — если перед этим крепко выпьет».

Это уже второй альбом группы Ляпис Трубецкой, который официально появляется в сети до релиза в магазинах. В 2008 году группа стала первым популярным коллективом в СНГ, выложившим альбом в интернет для бесплатного скачивания. Это был альбом Manifest, вышедший в сентябре 2008 года и распространявшийся через сайты «Афиши» и tut.by.

Некоторые песни были написаны Сергеем Михалком ещё в 2008 году, но в Manifest не вошли. На «Культпросвете» Михалок решил поставить точку на два — три года в выпуске альбомов, чтобы подкопить достойного материала для будущей пластинки.

Идея ролика «Буревестник» — Сергея Михалка; он также сыграл в клипе роль революционного поэта-футуриста Владимира Маяковского.

Также планировалось снять видеоклип на оригинальную версию песни «Болт». Алексеем Тереховым, совместно с Виталием Седруком и Александром Галушко, в Минске был снят «психоделический» материал на песню, но потом неожиданно выяснилось, что видеоряд по темпу не совпадает с песней, и в результате проект был «заморожен». А потом кому-то из группы пришла в голову мысль переделать песню. За помощью группа обратилась к рэперу Noize MC, который до этого сделал ремикс на песню «Капитал». Noize MC получил от группы аудиоряд, а от Терехова — видеоряд. Это помогло сделать динамичный ремикс на песню «Болт», который смог отлично «лечь» на видеоряд.

Список композиций

Участники 
 Сергей Михалок — вокал, ритм-гитара, перкуссия
 Павел Булатников — вокал, перкуссия
 Руслан Владыко — гитара, аккордеон, клавиши
 Павел Кузюкович — труба, валторна, бэк-вокал
 Иван Галушко — тромбон, бэк-вокал
 Денис Стурченко — бас-гитара
 Александр Сторожук — барабаны

Примечания

Ссылки 
 «Культпросвет» на «Кругах» для свободного скачивания
 666 альбомов белорусской судьбы. Ляпис Трубецкой — 2009 «Культпросвет»
 Официальный сайт

Альбомы 2009 года
Альбомы группы «Ляпис Трубецкой»
Альбомы в стиле ска
Альбомы на русском языке
Альбомы Белоруссии